Lars Jakobsen, kan henvise til flere personer:

 Lars Jakobsen (OB) – dansk fodboldspiller (f.1961) med fortid i OB.
 Lars Jakobsen (HB) - dansk fodboldspiller (f.1970) med fortid i Næstved og Herfølge.
 Lars Jakobsen (EfB) – dansk fodboldspiller (f.1971) med fortid i Esbjerg fB.
 Lars Jacobsen – dansk fodboldspiller (f.1979) fra bl.a. FCK.
 Lars Jakobsen (tegner) – dansk tegner.